Miranda este un nume propriu feminin, care s-ar putea referi la:

Lege
 Miranda versus Arizona, caz legal din statul , Statele Unite ale Americii
 Avertisment Miranda, un anunț, de tip avertizare, al poliției din , care se dă tuturor suspecților despre drepturile garantate ale acestora, înainte de interogare

Locuri

Australia
 Miranda, New South Wales, localitate
 Miranda (stație de cale ferată), stație de cale ferată din statul

Portugalia
 Miranda do Corvo, municipalitate din Districtl Coimbra, Centro
 Miranda do Douro (parohie), parohie – una freguesia – în Districtul Bragança, Nord – Bragança District, Norte
 Miranda do Douro, municipalitate din Bragança District, Norte
 Terra de Miranda, platou montan din același Bragança District, Norte

Spania
 Miranda (Avilés), parohie din Avilés, Asturias
 Belmonte de Miranda, din comunitatea autonomă Asturia, din cadrul Regatului Spaniol
 Miranda de Arga, din comunitatea autonomă Navarre, din 
 Miranda de Ebro, din comunitatea autonomă Castilla y León, din Spania
 Miranda de Duero (Spania), în Los Rábanos, în Provincia Soria, din comunitatea autonomă Castilia și León
 Miranda del Castañar, în Provincia Salamanca, din comunitatea autonomă Castilia și León

Statele Unite ale Americii
 Miranda, localitate din statul 
 Miranda, localitate din statul

Venezuela
 Miranda (stat), stat federal din 
 Municipalitatea Francisco de Miranda, Anzoátegui
 Francisco de Miranda, din Guárico
 Francisco de Miranda, din Táchira
 Miranda, Carabobo
 Municipalitatea Miranda, Falcón
 Municipalitatea Miranda, Mérida
 Miranda, din statul Trujillo
 Miranda, din Zulia

Alte locuri
 Château Miranda, fost castel din 
 Miranda, Mato Grosso do Sul, localitate din statul federal Mato Grosso do Sul, 
 Miranda, Cauca, din 
 Güinía de Miranda, din 
 Miranda, Molise, din 
 Miranda, Noua Zeelandă, din 
 Plaza Miranda, din

Sistemul solar
 Miranda (satelit), unul din sateliții planetei Uranus

Arte

Filme și televiziune
 Miranda (film din 1948), film despre o sirenă, realizat de regizorul englez Ken Annakin
 Miranda (film din 1985), film realizat de regizorul italian Tinto Brass
 Miranda (film din 2002), film realizat de regizorul britanic Marc Munden
 Miranda (serii TV), serie de televiziune din 
 Miranda, țară ficțională din filmul francez suprarealist Farmecul discret al burgheziei (Le charme discret de la bourgeoisie), realizat de Luis Buñuel
 Miranda Sings, personaj ficționar comic, dintr-o serie de televiziune, reprezentat de comediana americană Colleen Ballinger

Literatură
 Miranda (Furtuna), unul din personajele piesei Furtuna a lui William Shakespeare, ultima considerată a fi fost scrisă singur de Marele Bard
 Miranda (roman), roman al scriitorului polonez multipoliglot Antoni Lange

Muzică
 Miranda, melodie de Phil Ochs, de pe al său album muzical din 1967, intitulat Pleasures of the Harbor
 Miranda!, formație argentiniană de electropop
 Miranda (grup), grup francez de eurodance, având-o ca protagonistă pe Sandra Miranda García
 Miranda (cântăreț columbian), cântăreț din , câștigător al concursului muzical columbian La Voz Colombia
 Miranda (album), album muzical al trupei muzicale Tappi Tíkarrass din

Oameni
 Miranda (prenume), listă care include oameni reali și ficționali având prenumele de Miranda
 Miranda (nume de familie), listă care include oameni reali și ficționali având numele de familie Miranda
 Bartolomé Carranza (1503 - 1576), cunoscut mai ales ca Bartolomé de Miranda, născut la Miranda de Arga
 Miranda (fotbalist, născut în 1984), fotbalist brazilian, jucător al clubului São Paulo, fost membru al echipei naționale a Braziliei
 Miranda (fotbalist, născut în 1998), fotbalist din , jucător actual al clubului Covilhã
 Miranda (fotbalist, născut în 2000), fotbalist brazilian, jucător al clubului Vasco da Gama
 Miranda Hart (n. 1972), actriță și comediană engleză, cunoscută uneori doar ca Miranda

Organizații
 Miranda Camera Company, companie din , realizatoare de aparate fotografice
 Miranda House, Delhi, colegiu universitar pentru femei, parte a Universității din Delhi, 
 Miranda Naturalists' Trust, organizație de conservare a naturii din

Tehnologie
 Miranda (limbaj de programare), a computer programming language
 Miranda (satelit), satelit britanic, aflat pe o orbită joasă în jurul Terrei
 VRSS-1, al doilea satelit din , plasat peo orbită joasă, numit după Francisco de Miranda
 Miranda NG, program de mesagerie instantanee, bazat pe Miranda IM

Alte utilizări
 Miranda (stație, Caracas), stație de metrou, de pe linia Los Teques Metro, aparținând sistemului Caracas Metro din Venezuela
 Miranda (stație, Valencia), stație de metrou, din Valencia, Spania
 Miranda (ship), two merchant ships
 HMS Miranda, three ships of the British Royal Navy

Vezi și
 Miranda herba, termen istoric pentru planta carnivoră Nepenthes distillatoria
 Miranda cophinaria, nume binomial alternativ pentru specia de păianjen Argiope aurantia
 Miranda II, navă spațială ficțională din serialul de televiziune japonez Transformers: Energon
 Mirinda, un anumit tip de băutură răcoritoare (soft drink)

Note

Nume de familie
Nume proprii
Prenume